Малое Алёшино — название  населённых пунктов в России:

 Малое Алёшино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Малое Алёшино — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.

См. также 
 Алёшино
 Большое Алёшино